Heinrich Donatus Philipp Umberto Prinz und Landgraf von Hessen (* 17. Oktober 1966 in Kiel) ist ein deutscher Betriebswirt und seit 2013 Chef des Hauses Hessen.

Leben 
Heinrich Donatus Prinz von Hessen ist der älteste Sohn von Moritz von Hessen (1926–2013) und dessen Ehefrau Tatiana Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (* 1940). Er ist ein Urenkel von König Viktor Emanuel III. von Italien, Ururenkel von Kaiser Friedrich III., Urururenkel von Königin Victoria und Oberhaupt der Familie, in die die Schwestern von Prinz Philip, Cecile und Sophia, eingeheiratet hatten. In dieser Eigenschaft nahm er auch an der Beisetzung von Prinz Philip im April 2021 auf Schloss Windsor als einer von 30 Gästen teil. 

Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaft an der Universität Hamburg. Als Betriebswirt leitet Heinrich Donatus von Hessen gemeinsam mit Rainer Prinz von Hessen die Hessische Hausstiftung. Zu ihr gehören neben dem Familiensitz im Schloss Wolfsgarten in Langen (Hessen), das 33 Hektar große Weingut Prinz von Hessen in Johannisberg (Rheingau) das Jagdschloss Fasanerie bei Fulda, das Schloss Panker in Schleswig-Holstein mit einer bekannten Trakehnerzucht, das Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main und das Schlosshotel Kronberg im Taunus.

Heinrich Donatus von Hessen ist seit 2003 mit der Kommunikationswirtin Floria-Franziska Marie-Luisa Erika (geb. Gräfin von Faber-Castell) verheiratet, mit der er drei Kinder hat.

Name 
Im Haus Hessen wurde aufgrund der Bestimmung des Adelsgesetzes vom 23. Juni 1920 eine Namenswahl vorgenommen und man wählte (für alle Familienmitglieder) den Namen Prinz und Landgraf (bzw. Prinzessin und Landgräfin) von Hessen, da historisch Landgraf der ältere und Prinz der jüngere Titel war. Geübte Praxis in der Familie ist es jedoch, dass nur der Chef des Hauses auch unter der Bezeichnung „Landgraf von Hessen“ öffentlich auftritt oder als solcher unterzeichnet, da dies vor der Erhebung in den Kurfürstenstand 1803 der Titel des Regenten der Landgrafschaft Hessen-Kassel gewesen war. Seit dem Tode seines Vaters Moritz am 23. Mai 2013 führt Heinrich Donatus von Hessen daher gemäß der Tradition den Namen Landgraf von Hessen und ist der Chef des Hauses Hessen, dessen übrige Mitglieder nur den Namensbestandteil Prinz bzw. Prinzessin von Hessen gebrauchen.

Vorfahren

Literatur 
 Eckhart G.  Franz: Das Haus Hessen. Eine europäische Familie. Verlag Kohlhammer Stuttgart 2006, ISBN 3-17-018919-0.
 Eckhart G.  Franz (Hrsg.): Haus Hessen. Biografisches Lexikon. Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-88443-411-6, S. 194.

Weblinks 
 Weingut Prinz von Hessen
 Gestüt Panker
Königliche Hoheiten - Adel in Hessen - Top Magazin Frankfurt (top-magazin-frankfurt.de)

Heinrich Donatus
Deutscher
Geboren 1966
Mann